Kim Yun-sik peut désigner les personnalités coréennes suivantes :
  (1835-1922), érudit confucéen et politicien de la dynastie de Joseon. 
 Kim Yun-sik (1912-), homme politique. 
 Kim Yun-sik (1936-), critique littéraire. 
 Kim Yun-sik (1947-), homme politique.
 Kim Yun-sik (1966-), homme politique. 

Ainsi que :
 Kim Yun-sik (1903-1950), écrivain plus connu sous son nom de plume, Kim Yeong-nang.